Bristow (Iowa)
 Bristow (Nebraska)
 Bristow (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos